Ха́йме Кауполика́н Рами́рес Ба́нда (; 14 августа 1931, Сантьяго, Чили — 26 февраля 2003, там же) — чилийский футболист, нападающий. Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1962 года. Двукратный чемпион Чили. Сыграл 46 матчей за сборную, забил 12 мячей.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»
Игроки ФК «Оспиталет»
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Унион Сан-Фелипе»